

Cinema 
 Call Girl – film del 1974 diretto da Vijay Kapoor
 Call Girl – film del 2007 diretto da António-Pedro Vasconcelos
 Call Girl – film del 2012 diretto da Mikael Marcimain

Altro 
 Call girl – lavoratrice del sesso
 Call Girl – singolo degli FFS del 2015
 Call Girl the Musical – musical del 2008